Galper ist der Familienname folgender Personen:

Avrahm Galper (1921–2004), kanadischer Klarinettist und Musikpädagoge
Hal Galper (* 1938), US-amerikanischer Jazzpianist